Гиббонс (Gibbons) может означать:

Персоналии 
 Гиббонс, Бет (род. 1965) — британская певица и автор песен, солистка группы Portishead.
 Гиббонс, Билли (род. 1949) — американский музыкант и актёр, гитарист группы ZZ Top.
 Гиббонс, Гринлинг (1648—1721) — английский резчик по дереву.
 Гиббонс, Джеймс (1834—1921) — американский кардинал.
 Гиббонс, Джек (род. 1962) — английский пианист.
 Гиббонс, Джемма (род. 1987) — британская дзюдоистка.
 Гиббонс, Дженнифер и Джун (род. 1963) — «тихие близнецы», так как сёстры предпочитали общаться только друг с другом.
 Гиббонс, Джим (род. 1944) — американский политик, губернатор штата Невада.
 Гиббонс, Джон (1929—2015) — американский учёный, ядерный физик, эксперт в области технологий в области энергосбережения ресурсов.
 Гиббонс, Дэвид (1927—2014) — премьер-министр Бермудских Островов (1977—1982).
 Гиббонс, Дэйв (род. 1949) — британский художник комиксов, сценарист.
 Гиббонс, Лиза (род. 1957) — американская журналистка и телеведущая.
 Гиббонс, Райан (род. 1994) — южноафриканский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Гиббонс, Орландо (1583—1625) — английский композитор, органист и вёрджинелист.
 Гиббонс, Седрик (1893—1960) — американский арт-директор, скульптор и художник-постановщик, создатель статуэтки «Оскар».
 Гиббонс, Стелла (1902—1989) — английская писательница и поэтесса, журналистка.
 Гиббонс, Текс (1907—1984) — американский баскетболист, олимпийский чемпион.
 Гиббонс, Фредерик (род. XX век) —  американский психолог, профессор.

См. также 
 Гиббон
 Гиббенс
 Стэнли Гиббонс (каталог марок) — универсальный каталог почтовых марок всего мира.
 Stanley Gibbons Limited — английская компания, зарегистрированная на Джерси, специализирующаяся на торговле филателистической продукцией.